Slovo okurka má několik významů:

 rod okurka (Cucumis), zahrnující mj. okurku setou (Cucumis sativus) a meloun cukrový (Cucumis melo).
 plod okurky seté 
 mořská okurka, čili označení pro zástupce třídy sumýši
 panenská okurka, lidové označení pro rostlinu durman obecný
 neformální označení pro londýnský mrakodrap 30 St Mary Axe

Externí odkazy